Антон Ковалевский:
 
 Ковалевский, Антон Владимирович (род. 1985) — украинский фигурист, пятикратный чемпион Украины.